Greno ist der Name von
 Franz Greno
 Pommery & Greno